Siebenröhrenbrunnen steht für:
 Siebenröhrenbrunnen (Heilbronn)
 Siebenröhrenbrunnen (Wachenheim)
Siehe auch:
 Röhrenbrunnen